|-
| 215801 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215802 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215803 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215804 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215805 - || ||  || Uccle || T. Pauwels
|-
| 215806 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215807 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215808 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215809 - || ||  || Uccle || P. De Cat
|-
| 215810 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215811 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215812 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215813 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215814 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215815 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215816 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215817 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215818 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215819 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215820 - || ||  || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 215821 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215822 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215823 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 215824 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215825 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215826 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215827 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215828 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215829 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215830 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215831 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215832 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 215833 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215834 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215835 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215836 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215837 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215838 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215839 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215840 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215841 - || ||  || Klet || Klet
|-
| 215842 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215843 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215844 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215845 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215846 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215847 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215848 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215849 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215850 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215851 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215852 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215853 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215854 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215855 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215856 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215857 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215858 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215859 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215860 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215861 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215862 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215863 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215864 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215865 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215866 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215867 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215868 - || ||  || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 215869 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215870 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215871 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215872 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215873 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215874 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215875 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215876 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215877 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215878 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215879 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215880 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215881 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215882 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215883 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215884 - || ||  || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 215885 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215886 - || ||  || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 215887 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215888 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215889 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215890 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215891 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215892 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215893 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215894 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215895 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215896 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215897 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215898 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215899 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215900 - || ||  || Catalina || CSS
|}

 
5